Shao kan som auktorsförkortning betyda:

 Jian Zhang Shao
 Tian-Yu Shao

Robotskapade auktorsförkortningar